Малачи Ричардсон (; родился 5 января 1996 года в Трентоне, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2016 года в первом раунде под общим 22-м номером клубом «Шарлотт Бобкэтс».

Профессиональная карьера

Сакраменто Кингз 
23 июня 2016 года Малачи Ричардсон был выбран на драфте НБА 2016 года под общим 22-м номером клубом «Шарлотт Бобкэтс». 7 июля 2016 года права на игрока были обменены в «Сакраменто Кингз» на Марко Белинелли. 15 июля Малачи подписал контракт с «Кингз». 16 февраля 2017 года у игрока была обнаружена травма правого подколенного сухожилия. 26 марта 2017 года было сообщено, что Малачи Ричардсон не будет играть и пропустит остаток сезона. В 2016 года Малачи несколько раз выступал за команду лиги развития НБА «Рино Бигхорнс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Сиракьюс

Баскетболисты США
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Рэпторс 905»
Игроки БК «Хапоэль» Холон
Игроки БК «Ваноли»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Щецин»